«Моя судьба в Твоих руках…» — музыкальный альбом 2004 года исполнителя Игоря Наджиева, спродюсированный Василием Козловым. Пятый студийный альбом в дискографии Наджиева.

Описание 
Альбом содержит 17 композиций. Автором большинства песен выступил сам Наджиев. Также в него вошли композиции авторства Леонида Дербенёва, Евгения Евтушенко, Андрея Дементьева, Любовь Воропаева, Александра Зацепина, Виктора Дорохина, Аркадий Хоралов и две неизданные ранее песни из репертуара Валерия Ободзинского. На обложке альбома использована репродукция картины художника Александра Рекуненко «Новозаветная троица».

Список композиций

Реакция критики 

Обозреватель Intermedia Рита Скитер негативно оценила альбом, отметив, что «...репертуар Игоря Наджиева представляет собой столь же дикое зрелище, как явление народу Геннадия Андреевича Зюганова на богослужении со свечкой в руках...  Имея хороший голос, Наджиев отчего-то всё время поёт какие-то пошлые разухабистые эстрадные композиции, которые давно уже перестали пускать на приличные радиостанции, не говоря уже о телеканалах».

Примечания

Ссылки

 Альбом на сайте Discogs
Поп-альбомы
Альбомы духовной музыки
Альбомы на русском языке